Гран-при Великобритании 2004 года — одиннадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2004 года. Прошёл на автодроме Сильверстоун, Великобритания. Соревнования состоялись 11 июля 2004 года.



Гонка 

|}

 Поул-позиция: Кими Райкконен 1:18,233
 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:18,739

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании